James Fraser (chimiste)
 James Fraser (évêque)
 James Fraser acteur australien